Эскоба́р () — испанская и португальская фамилия испанского происхождения Эшкоба́р. Известные носители:

 Эскобар, Алехандра (род. 1980) — эквадорская тяжелоатлетка.
 Эскобар Фореро, Альдер (род. 1977) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Эскобар, Андрес (1967—1994) — колумбийский футболист.
 Эскобар, Андрес (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Эскобар, Антонио (1879—1940) — испанский военачальник, генерал.
 Эскобар, Гэвин (1991—2022) — игрок в американский футбол.
 Эскобар, Даниела (род. 1969) — бразильская актриса.
 Эскобар, Даниэл (1964—2013) — американский актёр.
 Эскобар, Луис Антонио (1925—1993) — колумбийский композитор.
 Эскобар, Маноло (1931—2013) — испанский певец.
 Эскобар, Марио (род. 1986) — гватемальский футбольный судья.  
 Эскобар, Марисоль (1930—2016) — американский и венесуэльский скульптор.
 Эскобар, Пабло (1949—1993) — колумбийский наркобарон.
 Эскобар, Пабло Даниэль (род. 1979) — боливийский футболист.
 Эскобар, Педро де (ок. 1465 — после 1535) — композитор португальского происхождения, работавший в Испании и писавший на испанском языке.
 Эскобар, Рикардо (род. 1998) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Эскобар, Ричард (род. 1997) — парагвайский футболист.
 Эскобар, Роландо (род. 1981) — панамский футболист.
 Эскобар, Фабио (род. 1982) — парагвайский футболист.
 Эскобар, Федерико (1924—1966) — боливийский шахтёр-коммунист, деятель рабочего движения и организатор профсоюзного движения страны.
 Эскобар, Фидель (род. 1995) — панамский футболист.
 Эскобар, Франко (род. 1995) — аргентинский футболист.
 
 Эскобар, Энрике (1914—2005) — чилийский государственный деятель.

Топонимы 
 Эскобар-де-Полендос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эскобар-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 «Эскобар» (2017) — художественный фильм о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре.
 Эскобар — вымышленная планета.